Ревель — це:

 назва міста Таллінн, сучасної столиці Естонії до 1919 року

 муніципалітети у Франції:
 Ревель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер
 Ревель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Ревель () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма